Vários navios tiveram o nome NRP República:
 O cruzador português Rainha Dona Amélia, que teve o seu nome alterado na sequência da Implantação da República Portuguesa;
 Um cruzador da Classe Carvalho Araújo (1915-1943);

Desambiguação